Józef Wandalin Mniszech (1670-1747) – marszałek wielki koronny, marszałek nadworny litewski, generał artylerii litewskiej
 Józef Jan Wandalin Mniszech (1742-1797) – generał major wojsk koronnych, chorąży wielki koronny